Вітаутас Кайрюкштіс — литовський живописець.
 Вітаутас Кайрюкштіс — литовський композитор.